Електроси́нтез (, ,  f) — одержання хімічних сполук за допомогою електролізу (наприклад, одержання хлору, лугів).

Приклади промислового застосування

Адиподінітрил як акрилонітрил,
Гідрохінон з бензолу (1,4-бензохінон),
Бензальдегід з толуолу,
4-амінофенол з нітробензолу,
Піперидин з піридину,
2,5-диметоксидігідрофуран з фурану,
Гліоксилова кислота з щавлевої кислоти,
Органічні фторидні сполуки через електрофлюоорування.

Джерела 
 
 Hartmut Wendt: Organische Elektrochemie, Chemie in unserer Zeit, 19. Jahrg. 1985, Nr. 5, S. 145–155, 
 W.D. Luz, E.Zirngiebl: Die Zukunft der Elektrochemie, Chemie in unserer Zeit, 23. Jahrg. 1989, Nr. 5, S. 151–160, 
 Fritz Beck: Elektroorganische Chemie : Grundlagen u. Anwendungen, Verlag Chemie, Weinheim 1974, ISBN 3-527-25488-9.
 

Електрохімія
Хімічний синтез